Staništa su naselje u Općini Karlobag, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 10 stanovnika te 4 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 6 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

 

Naselja u sastavu Općine Karlobag